Mulroy steht für:
 Mulroy Bay, Bucht an der Nordküste Irlands
 Mulroy Island, Insel vor der Eights-Küste des Ellsworthlands, Antarktika